Suuremõisa ist der Name folgender Orte in Estland:
 Suuremõisa (Hiiumaa) in der Gemeinde Hiiumaa, Kreis Hiiu
 Suuremõisa (Muhu) in der Gemeinde Muhu, Kreis Saare
 Suuremõisa (Vormsi) in der Gemeinde Vormsi, Kreis Lääne

Siehe auch:
 Gutshof Suuremõisa, ein Gutshof aus dem 18. Jahrhundert im estnischen Hiiumaa